Stauhaltung steht für:

 Stauhaltung, Abschnitt in einem Kanal zwischen zwei Staustufen, siehe Haltung (Wasserbau)
 Stauhaltung, Stauwurzel an einem gestauten Fluss, siehe Stauwurzel
 Stauhaltung, veraltet für das Vorbecken einer Talsperre, siehe Vorsperre #Frühere Bedeutungen